44-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 25 марта по 11 ноября 1981 года. Победителем стало киевское «Динамо» (десятый чемпионский титул).

По итогам предыдущего сезона в высшую лигу, спустя три года, вернулся днепропетровский «Днепр» и впервые в своей истории вошла симферопольская «Таврия». Покинули группу сильнейших львовские «Карпаты» и московский «Локомотив». 

Уже на старте чемпионата киевское «Динамо» серьезно оторвалось от основных соперников, обыграв московский «Спартак» и тбилисское «Динамо». Первый раз киевляне проиграли в 27-ом туре. В пятый раз к чемпионству «Динамо» из столицы Украины привёл тренер Валерий Лобановский. Московский «Спартак», забив 70 мячей, второй раз подряд стал серебряным призёром. Третье место заняло тбилисское «Динамо».

Итоговая таблица 

 Система начисления очков: 2 за победу, 1 за ничью и 0 за поражение.
 В целях борьбы с договорными матчами действовал лимит ничьих. Очки командам начислялись только за первые 10 ничейных результатов.
 После гибели команды в авиакатастрофе в 1979 году в «Положение о чемпионате» было внесено дополнение, предусматривающее сохранение за клубом «Пахтакор» места в высшей лиге в течение трёх лет независимо от результатов (в 1981 году, когда «Пахтакор» занял последнее, 18-е место в чемпионате, этот пункт и был единственный раз применён на практике).

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Чемпионская гонка

Составы команд

Матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1981
1981